Ipomoea nymphaeifolia peut désigner :
Ipomoea nymphaeifolia Blume, 1826 : un synonyme de Decalobanthus peltatus (L.) A.R.Simões & Staples, 2017. 
Ipomoea nymphaeifolia Griseb., 1866, nom. illeg. : un synonyme d’Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult., 1819. 

Convolvulaceae
Synonyme d'espèce de plantes (nom scientifique)